Pinguipes är ett släkte av fiskar. Pinguipes ingår i familjen Pinguipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Pinguipes